Ugrinovci est un toponyme qui peut désigner :
Ugrinovci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Ugrinovci, une localité de Serbie située dans la municipalité de Zemun et sur le territoire de la Ville de Belgrade.